Västervik har flera betydelser:

 Västervik – en ort i Kalmar län,
 Västerviks kommun – en kommun i Kalmar län
 Västerviks stad – en tidigare kommun i Kalmar län
 Västerviks församling – en församling i Linköpings stift
 Västerviks distrikt – ett distrikt i Västerviks kommun och Kalmar län
 Västerviks valkrets – en tidigare valkrets
 Västerviks, Oskarshamns och Borgholms valkrets – en tidigare valkrets
 Västerviks och Eksjö valkrets – en tidigare valkrets
 Västerviks skeppskompani – ett rederi
 HMS Västervik (T136/R136) – ett fartyg
 Västervik  – ett äldre namn på en gård i Värmland, se Gustavsviks herrgård

Sport
 Västervik Speedway
 Västerviks IK
 Västerviks FF
 IFK Västervik
 Jenny BK (nedlagd)
 Västerviks AIS (nedlagd)

Se även
 Anstalten Västervik – flera